Mistrzostwa Świata w Snookerze 1991 (ang. 1991 Embassy World Snooker Championship) - ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1990/1991, rozegrany w dniach 20 kwietnia - 6 maja 1991 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Szkot Stephen Hendry przegrał w meczu ćwierćfinałowym z Anglikiem Steve'em Jamesem 11-13.

Mistrzostwa wygrał Anglik John Parrott, który w finale pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 18–11.

Nagrody 

 Zwycięzca: £135 000
 II miejsce: £80 000
 Półfinalista: £42 000
 Ćwierćfinalista: £20 000
 Ostatnia 16: £11 000
 Ostatnia 32: £6 500

Wydarzenia związane z turniejem 
 Tegoroczny debiutant snookerowych mistrzostw świata a zarazem przyszły mistrz świata Ken Doherty przegrał w pierwszej rundzie turnieju z Steve'em Davisem 10-8.
 Były mistrz świata Joe Johnson został pokonany w pierwszej rundzie turnieju, pokonany przez Dennisa Taylora 10-6.
 W meczu pierwszej rundy Gary Wilkinson w meczu przeciwko Dougowi Mountjoy podjął się ataku na breaka maksymalnego. Spudłował jednak po "zczyszczeniu" wszystkich czerwonych na żółtej bili przy stanie 120 punktów.
 Obrońca tytułu, Szkot Stephen Hendry przegrał w meczu ćwierćfinałowym z Anglikiem Steve'em Jamesem 11-13.
 2 maja, w meczu półfinałowym Steve James oraz Jimmy White świętowali swoje urodziny: James - 30. zaś Wfite - 29. MC Alan Hughes tego dnia na początek sesji zaśpiewał razem z widownią "Happy Birthday".
 Podczas tego turnieju padło 31 breaków stupunktowych, co było pobiciem rekordu ustanowionego podczas mistrzostw świata w 1986 roku, który wynosił 20.
 Najwyższy break turnieju, autorstwa Jimmy'ego White'a wyniósł 140 punktów.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Runda 1 
Rod Lawler 5–0 Derek Mienie
Bill Werbeniuk w/o-w/d Clive Everton
Vladimir Potaznyk w/o-w/d Jim Meadowcroft
Jon Birch 10–4 Pascal Burke
Chris Cookson 10–5 Derek Heaton
Paul Thornley 10–7 Paddy Morgan
Frankie Chan 10–1 Ian Black
Jason Ferguson 10–1 David Greaves
Alan McManus 10–1 Billy Kelly
Gary Natale 10–3 Bert Demarco
Jason Whittaker 10–2 Bernard Bennett
Jason Prince 10–4 Fred Davis
Ken Doherty w/o-w/d Patsy Fagan

Runda 2 
Rod Lawler 10–5 Anthony Harris
Jack Fitzmaurice 10–9 Marcel Gauvreau
Mick Price 10–1 Bill Werbeniuk
Vladimir Potaznyk 10–4 Graham Cripsey
Jon Birch 10–4 Kirk Stevens
Mario Morra 10–5 Vic Harris
T Wilson 10–2 D Hughes
J Wright 10–0 Mike Watterson
Ian Brumby 10–4 Terry Whitthread
Chris Cookson 10–1 Roger Bales
John Rea 10–9 Robby Foldvari
J Smith 10–9 Jim Bear
Paul Medati 10–7 Ian Williamson
Ray Edmonds 10–3 Paul Thornley
Eddie Sinclair 10–4 M Bradley
Nick Terry 10–8 Frankie Chan
S Campbell 10–4 T Kearney
Derek Gilbert 10–3 Dessie Sheehan
Bob Harris 10–5 Mike Darrington
Joe Grech 10–1 John Dunning
Jason Ferguson 10–4 Pat Houlihan
Alan McManus 10–6 Tommy Murphy
Steve Meakin 10–6 Graham Miles
Barry Pinches 10–3 Jim Donnelly
Andrew Cairns 10–2 Gary Natale
Paul Gibson w/o-w/d Paul Watchorn
Jason Whittaker 10–8 S Murphy
B Oliver 10–7 D Campbell
G Scott 10–7 M Fisher
Jason Prince 10–5 Ray Reardon
Ken Doherty 10–9 M Smith
Kenny Owers 10–2 M Gibson

Runda 3 
Rod Lawler 10–4 Brian Rowswell
Warren King 10–3 Jack Fitzmaurice
Mick Price 10–4 Jack McLaughlin
Les Dodd 10–3 Vladimir Potaznyk
Ian Graham 10–7 Jon Birch
Mario Morra 10–8 David Taylor
Robert Marshall 10–9 T Wilson
Mark Johnston-Allen 10–0 J Wright
Brian Morgan 10–3 Ian Brumby
Chris Cookson 10–4 Murdo Macleod
Mark Bennett 10–5 John Rea
J Smith 10–8 Jim Chambers
Darren Morgan 10–5 Paul Medati
Ray Edmonds 10–4 John Spencer
Nick Dyson 10–8 J Sinclair
Mark Rowing 10–6 Nick Terry
Nigel Gilbert 10–8 S Campbell
John Campbell 10–8 Dave Gilbert
Bob Harris 10–9 Steve Longworth
Jim Wych 10–1 Joe Grech
Jason Ferguson 10–9 Tony Chappel
Alan McManus 10–6 David Roe
Steve Meakin w/o–w/d Joe O’Boye
Barry Pinches 10–6 Brady Gollan
Tony Jones 10–6 Andrew Cairns
Steve Duggan 10–7 P Gibson
Eugene Hughes 10–6 Jason Whittaker
Nigel Bond 10–2 Bill Oliver
Craig Edwards 10–3 G Scott
Jason Prince 10–9 Colin Roscoe
Ken Doherty 10–4 Rex Williams
Paddy Browne 10–6 Kenny Owers

Runda 4 
Warren King 10–7 Rod Lawler
Les Dodd 10–7 Mick Price
Ian Graham 10–7 Mario Morra
Robert Marshall 10–9 Mark Johnston-Allen
C Cookson 10–4 Brian Morgan
Mark Bennett 10–6 J Smith
Ray Edmonds 10–7 Darren Morgan
Nick Dyson 10–3 Mark Rowing
Nigel Gilbert 10–9 John Campbell
Jim Wych 10–7 Bob Harris
Alan McManus 10–6 Jason Ferguson
Barry Pinches 10–8 Steve Meakin
Tony Jones 10–5 Steve Duggan
Nigel Bond 10–5 Eugene Hughes
Craig Edwards 10–6 J Prince
Ken Doherty 10–6 Paddy Browne

Runda 5 
Warren King 10–2 Barry West
Steve Newbury 10–1 Les Dodd
Ian Graham 10–7 Dene O’Kane
Robert Marshall 10–9 Peter Francisco
Gary Wilkinson 10–2 Chris Cookson
Mark Bennett 10–8 Wayne Jones
Eddie Charlton 10–2 Ray Edmonds
Nick Dyson 10–5 Cliff Thorburn
Nigel Gilbert 10–8 Bob Chaperon
Tony Knowles 10–2 Jim Wych
Alan McManus 10–8 Tony Drago
Barry Pinches 10–5 Danny Fowler
Tony Jones 10–6 Silvino Francisco
Joe Johnson 10–8 Nigel Bond
Craig Edwards 10–8 James Wattana
Ken Doherty 10–5 Cliff Wilson

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1991 w sporcie
1991 w Wielkiej Brytanii